Топкинбашева () — деревня в Тобольском районе Тюменской области России, деревня входит в состав Лайтамакского сельского поселения.

Находится недалеко от реки Топкинбашская, в 91 км от Тобольска. Расположена в регионе Заболотье. Дороги проселочные, грунтовые, деревня считается трудно доступной. Летом прилетает пассажирский самолет Ан-2.

Население

Ссылки 
 https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk_mr/government/villages/Laitamakskoe.htm Лайтамакское сельское поселение

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района